Shirakawa (Fukushima), een stad in de prefectuur Fukushima, Japan.
 Shirakawa (Kamo), een gemeente in het District Kamo van de prefectuur Gifu.
 Shirakawa (keizer), een Japanse keizer. 
 Shirakawa (Ono), een gemeente in het District Ono van de prefectuur Gifu. 
 Shirakawa (Tokio), een stadsdeel van de wijk Koto in Tokio